Le terme Louke constitue un prénom et un patronyme de famille. Ce terme peut se référer à:

Toponymes 
Lac Louke, un plan d'eau du versant de la rivière Péribonka, dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière Louke, un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.